Хиндемит може да се отнася за:
 Паул Хиндемит – немски композитор и диригент
 Хиндемит – български игрален филм